Luksic, Lukšič o Lukšić es un apellido de origen croata. Puede referirse a:
 Kaštel Lukšić, población en Croacia
 Familia Luksic, familia empresarial, Chile:
 Grupo Luksic
 Andrónico Luksic
 Guillermo Luksic
 Igor Lukšič, político esloveno.
 Igor Lukšić, político montenegrino.

Otra versión del apellido es Lussich:
 Antonio Lussich, naturalista uruguayo.
 Arturo Lussich, médico y político uruguayo.
 Arboretum Lussich, bosque artificial en Uruguay.
 Esteban Lussich, guitarrista uruguayo.
 Daniel Herrera Lussich, periodista uruguayo.
 Guillermo Lussich, periodista uruguayo.
 Nicolás Lussich, ingeniero agrónomo y periodista uruguayo.
 Rodrigo Lussich, comunicador uruguayo que reside en Argentina.